Krivodol je lahko:
 Krivodol, Podbablje (Hrvaška)
 Krivodol, Trilj (Hrvaška)
 Krivodol (Bolgarija)